Олег Борисович Кужлев (12 августа 1966, Красноярск, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, нападающий. Мастер спорта СССР.

Биография 
Начал играть в футбол в Красноярске. В 1980 году перешёл в ленинградский спортинтернат № 62 (тренер Горбунов Александр Иванович). В 1981 году на турнире спартаковских команд в Москве был признан лучшим полузащитником, и в 1982 году приглашён в «Спартак» к К. И. Бескову.

В 1983—1987 годах играл за юношеские сборные, дубль и основной состав московского «Спартака». В дальнейшем, понимая, что не проходит в основную команду, пытался играть в «Динамо» и «Локомотиве», в команде второго чехословацкого дивизиона «Жилина». Вернувшись в 1991 году, обнаружил, что «Спартак» отказывается дать ему обещанную квартиру, и в 1992 году ушёл из команды.

В 1992 году перешёл в тунисский «Этуаль дю Сахель», затем играл за ряд российских клубов низших лиг, мини-футбольный «Спартак».

В 1995-1996 два сезона провёл в китайском клубе «Шанхай Пудун».

Вернувшись в Россию, продолжил выступать за клубы второго и третьего дивизионов, а также мини-футбольные команды. В 2000 году провёл 5 матчей за белорусское «Динамо» Брест.

С 2003 по май 2007 года тренер СДЮШОР «Спартак» (Москва). Сын Олег также футболист, в 2008 году играл за клуб «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск.

Примечания

Ссылки 
 «Спорт-Экспресс Футбол». — № 16. — 30 июля 1999.

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Этуаль дю Сахель»
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Югра»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Коломна»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Спартак»